Custer puede referirse a:

Música 

 Custer(canción), hecha por la banda Slipknot en su quinto álbum .5: The Gray Chapter

Ficción 
Custer (historieta)
Custer (serie de televisión)
Custer's Revenge, videojuego.

Lugares 
Custer (Dakota del Sur)
Custer (Montana)
Custer (Míchigan)
Custer (Washington)
Custer City (Oklahoma)

Personas 
George Armstrong Custer, militar de la guerra civil estadounidense.
Jakob Laurenz Custer, botánico.